Појам аблација може се односити на:
 Аблација (геологија), је одношење или скидање ледника или стена топпљењем или дејством воде;
 Аблација (медицина), у хирургији одсецање;
 Аблација (астрономија), је процес отапања и уклањања површинског слоја небеског тела које уђе у атмосферу Земље.